Kabinett Vanhanen steht für folgende Regierungen Finnlands:
 Kabinett Vanhanen I (2003 bis 2007)
 Kabinett Vanhanen II (2007 bis 2010)